Ви́длица () — железнодорожная станция на 128,6 км перегона Салми — Ильинская линии Янисъярви — Лодейное Поле.

Общие сведения 
Станция Vitele открыта осенью 1943 года в составе пятой очереди линии Янисъярви — Лодейное Поле.
Станция расположена в одноимённом селе Видлицкого сельского поселения Олонецкого национального района Республики Карелия. До консервации станция находилась на ручном управлении на линии с семафорно-жезловой системой. В настоящее время (2019 год) станция как пассажирская не работает по причине отмены любого пассажирского движения. В 2014 году проведена реконструкция пассажирской платформы. На ней (а также и на пассажирском здании) установлены новые таблички с названием станции).

Путевое развитие станции составляет три станционных пути, плюс недействующий подъездной путь к н/п ОАО "Олонецлес".

21 сентября 2019 года жители города Питкяранта устроили на железнодорожном  вокзале митинг в защиту восстановления железнодорожного сообщения с Санкт-Петербургом. Однако Алексей Кайдалов, министр по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии, разъяснил, что "Министерство финансов Республики Карелия считает невозможным направление средств на исполнение полномочий, не отнесённых к компетенции республики".

События 
7 августа 2006 года на неохраняемом железнодорожном переезде у нечётной горловины ст. Видлица водитель легкового автомобиля «Москвич» с местными номерами, находясь в состоянии алкогольного опьянения, грубо нарушив правила дорожного движения, на скорости врезался в хвостовую часть грузового состава. В результате столкновения два человека смертельно травмированы, остальные в тяжелом состоянии доставлены в местную больницу.

Примечания

Ссылки 
 Паспорт станции Видлица на osm.sbin.ru
 Паспорт станции Видлица на railwayz.info 
 Паспорт станции Видлица на сайте РЖД.
 Паспорт станции Видлица на сайте об Октябрьской железной дороге. 
 Железнодорожный справочник по России и СНГ: линия Янисъярви-Лодейное Поле. 
 Тарифное руководство № 4. Книга 1 «Тарифные расстояния между станциями на участках железных дорог».
 Тарифное руководство № 4. Книга 2 «Часть 2. Алфавитный список пассажирских остановочных пунктов и платформ».

Галерея 

Станции Октябрьской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Петрозаводского отделения Октябрьской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Карелии
Железнодорожные станции, открытые в 1943 году
Железнодорожные станции по алфавиту